Zákoutí ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Zákoutí, Ortsteil von Benecko, Okres Semily
Zákoutí, Ortsteil von Blatno, Okres Chomutov; siehe Zákoutí (Blatno)
Zákoutí, Ortslage von Deštné v Orlických horách, Okres Rychnov nad Kněžnou